Brat je lahko:

 brat, družinski član moškega spola, sin istih staršev
 brat (naziv), naziv moškega pripadnika Katoliške cerkve, običajno laika, lahko pa tudi pripadnika določenega reda menihov